Анатолий Ефремов:
 Ефремов, Анатолий Антонович (1952—2009) — губернатор Архангельской области.
 Ефремов, Анатолий Васильевич (род. 1948) — советский и российский учёный-патофизиолог, ректор НГМУ (1996—2007), член-корреспондент РАМН (2005), член-корреспондент РАН (2014).